Il PNC Stadium, precedentemente identificato come BBVA Compass Stadium e poi BBVA Stadium, è uno stadio multifunzione di Houston (Stati Uniti); ospita gli incontri interni degli Houston Dynamo di MLS.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stadi di Houston
Houston Dynamo F.C.